Роберт Гарретт: 
 Гарретт, Роберт (баскетболист) (род. 1977) — немецкий баскетболист.
 Гарретт, Роберт (военный) (1794—1869) — офицер Британской армии.
 Гарретт, Роберт (легкоатлет) (1875—1961) — американский легкоатлет.
 Гарретт, Роберт (футболист) (род. 1988) — североирландский футболист.